24601 Valjean – asteroide della fascia principale
 Jean Valjean – personaggio immaginario protagonista del romanzo I miserabili